X44 ou X-44 peut faire référence à :
 Intoxication accidentelle par, et exposition à médicaments et substances biologiques, autres et sans précision, d’après la classification internationale des maladies ;
 Lockheed Martin X-44 MANTA, un projet d’avion militaire américain.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres